Spencer Smith peut désigner :
 Spencer Smith (1973-), un triathlète britannique ; 
 Spencer Smith (1983), un musicien américain.